Steuben puede hacer referencia a:

 Condado de Steuben (Indiana).
 Condado de Steuben (Nueva York).
 Friedrich Wilhelm von Steuben (1730–1794), oficial militar pruso que colaboró en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y héroe nacional.
 General von Steuben, navío alemán.
 Charles de Steuben (1778-1856), pintor del siglo XIX nacido en Alemania.

Para otros usos de "Steuben", véase, :en:Steuben